Lifetime, une chaîne de télévision américaine appartenant à A&E Television Networks ;
 Lifetime, une chaîne de télévision canadienne anglophone spécialisée de catégorie B appartenant à Shaw Media qui diffuse des séries dramatiques et des films visant un auditoire féminin ;
 Lifetime Entertainment, une société américaine de l'industrie des loisirs ;
 Lifetime, un groupe américain formé en 1990 ;
 The Tony Williams Lifetime, un groupe de jazz fusion fondé en 1969.